Байсары — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Байсары — село в Ерейментауском районе Акмолинской области.

Россия 
 Байсары — деревня в Киясовском районе Удмуртии.

Россия / Украина 
 Байсары — название села Богачёвка (Красноперекопский район) до 1948 года.